Рыбачук — украинская фамилия. Известные носители:

 Рыбачук, Ада Фёдоровна (1931—2010) — советский художник-живописец, монументалист, скульптор и архитектор.
 Рыбачук, Иван Васильевич (1921—2008) — народный художник РФ (2003), почётный академик Российской академии художеств.
 Рыбачук, Николай Никитович (1913—1967) — моряк советского торгового флота, погиб во время войны во Вьетнаме.
 Рыбачук, Олег Борисович (род. 1958) — украинский политический и государственный деятель.